Toro kan som auktorsförkortning betyda:

 Rafael Andres Toro
 Silvia Toro
 Rafael Andres J. Toro

Robotskapade auktorsförkortningar